Piotr Lipiński (reporter)
 Piotr Lipiński (siatkarz)